Баба — мати матері, чи батька.
 Баба — жінка похилого віку.
 Баба — повитуха, часто знахарка.
 Баба — міфічна істота в образі жінки з довгим волоссям.
  — почесна назва в східній релігії.
 Баба — важка підвісна довбня для забивання паль або ручна довбня для забивання паль або утрамбовування землі
 Баба — кондитерський виріб
 Баба́ — в тюркських народів «батько», «отче»:
 1. додаток до імені при звертанні до старшого за віком;
 2. ім'я, що інколи давалося старійшинам різних груп дервішів;
 3. голова бекташійського осередку.
 Баба — статуя, людська фігура.
 Баби кам'яні
 Баби половецькі
 Бабин торжок
 Снігова баба — людська фігура із снігу, сніговик.

Ігри 
 Киці-баба (кіці-баба, куці-баба, куца-баба, ціці-баба) — інша назва піжмурок.
 Тісна баба — гра, в якій ті, що сидять на кінцях лавки, тиснуть на тих, що сидять посередині, намагаючись витіснити їх і зайняти їх місце;
 Бабу перевозити — старовинна дитяча гра, що полягає в киданні камінців або черепків так, щоб вони пішли по воді рикошетом; скільки камінець або черепок зробить стрибків, стільки гравець «перевіз баб» (на Галичині відома як «щура (качку) пускати»).

Біологія 
 Баба — інша назва риби бабець
 Баба — застаріла назва пелікана
 Баба — сорт великих груш

Персоналії 
 Корнеліу Баба — румунський художник.
 Баба Джаймал Сінгх — індійський релігійний діяч.

Топонім 

 Баба — хребет у Гіндукуші
/
 Баба — гірський масив між Македонією та Грецією

 Баба — село в гміні Скрвільно Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Баба — село в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Баба — частина села Зосін в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Баба — частина села Воля-Павловська в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Баба — частина села Кшикоси в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Баба — осада в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Баба — лісова осада в гміні Моґільно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства

 Баба — мис на березі Егейського моря

 Баба — село, Сумська область, Недригайлівський район
 Баба — камінь, що височіє над річкою Нічлава у селі Бабинці Борщівського району Тернопільської області.
 Баба — річка в Харківській області
 Баба — назва села Покровське Менського району Чернігівської області до 1936 року.
 Баба-Даг, Баба-Даги, Баба-Хая — велике плато-останець в Криму.

Див. також 
 Баба-Яга
 Баби кам'яні
 Бабка (значення)
 Баби
 Баб

Примітки